Daniel Evans – walijski duchowny i poeta
 Daniel J. Evans – amerykański polityk, gubernator
 Daniel Evans – brytyjski tenisista